Duncannon kan syfta på följande platser:

Irland 

 Duncannon (ort i Irland), Leinster, Loch Garman,

USA 

 Duncannon (ort i USA), Pennsylvania, Perry County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar